Als Labiale bezeichnet man

 einen speziellen Typ der Orgelpfeife, siehe Labialpfeifen
 bei Reptilien die Oberlippenschilder
 in der Phonetik die mit den Lippen gebildeten Laute, siehe labial